Als Ministry of Health werden im Englischen Gesundheitsministerien bezeichnet. Folgende Ministerien gibt es:
Ministry of Health (Belize)
Ministry of Health (Singapur)